Овчинники — деревня в составе Шалеговского сельского поселения Оричевского района Кировской области.

История 
Впервые упоминается в 1646 году как починок Ёлки Дудолатова.

Население 
Постоянного населения в деревне нет, преобладает население сезонного характера, дачники.

Известные люди 
 Овчинников, Иван Кириллович — доктор физико-математических наук.

Примечания 

Населённые пункты Оричевского района